Бандай (Фукусіма)
Гора Бандай